Свен Аге Джулиус Йенсен (; ) — датский футболист, голкипер. Выступал всю карьеру за клуб «Б-93» из Копенгагена. За сборную Дании играл 12 лет, проведя 41 матч (3-й результат в истории для вратарей — после Петера Шмейхеля (129) и Томаса Сёренсена (91)).

Ссылки 
 
 

Футболисты Дании
Игроки сборной Дании по футболу
Игроки ФК «Б 93»